Le terme pacotille (du mot espagnol  signifiant « petit paquet ») désigne :
La pacotille : initialement la petite quantité de marchandises que chaque passager ou membre d'équipage d'un navire, pouvait embarquer afin d'en faire commerce. Le terme est ensuite utilisé plus spécifiquement pour désigner la marchandise que les trafiquants européens échangeaient contre les esclaves africains notamment lors du commerce triangulaire.
Pacotille : titre d'un court métrage réalisé en 2003 par Éric Jameux, nommé aux César du cinéma 2004 dans la catégorie César du meilleur court-métrage.
Pacotille : chanteur sénégalais qui a composé notamment les albums Taxi Bu Rouss et Yefumak fuye kma.

Homonymie